Artifact (computerspel uit 1999), een computerspel van David Michael
 Artifact (computerspel uit 2018), een verzamelkaartspel van Valve Corporation

Zie ook 
 artefact, een kunstmatig verschijnsel